Le qualificazioni del singolare  del Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Ti Chen (Qualificato)
 Karan Rastogi (secondo turno)

 František Čermák (secondo turno)
 Toshihide Matsui (Qualificato)
 Vijay Kannan (secondo turno)
 Vivek Shokeen (secondo turno)

Qualificati 

 Davide Sanguinetti
 Navdeep Singh

 Ti Chen
 Toshihide Matsui

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kingfisher Airlines Tennis Open 2007